Verdrängungsprinzip steht für
 das Archimedische Prinzip zur Erklärung des statischen Auftriebs
 das Arbeitsprinzip bestimmter Verdichter, siehe Verdichter#Kolbenverdichter